Halb. kan som auktorsförkortning betyda:

 
 Federico Halbinger

Robotskapade auktorsförkortningar